Цзи Сян (; 1 марта 1990 года, Янчжоу, Китай) — китайский футболист, играющий за клуб «Цзянсу Сунин» и за сборную Китая. Играет на позиции полузащитника.

Клубная карьера 
Начал футбольную карьеру в академии клуба «Цзянсу Сайнти». Дебютировал за первую команду 8 августа 2010 года в матче против клуба «Чанчунь Ятай». Забил первый гол 22 августа 2010 года в матче против клуба «Циндао Чжуннэн» на 30-й минуте.

Международная карьера 
Дебютировал за сборную Китая 21 декабря 2014 года в товарищеском матче против сборной Палестины.

Статистика

Достижения 

Командные

 «Цзянсу Сайнти»
 Обладатель Суперкубка Китая по футболу : 2013

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Китая
Игроки сборной Китая по футболу
Игроки ФК «Цзянсу Сунин»